Иля Пепеланов е български актьор.

Биография 
Пепеланов е роден на 22 юли 1989 г.

От 2008 г. до 2009 г. учи актьорско майсторство в „Руския университет за театрално изкуство“ при проф. Леонид Хейфец.

През 2012 г. завършва НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ при професор Стефан Данаилов. Състудент е там със Ралица Паскалева, Симона Халачева, Ива Папазова, Зафир Раджаб и др.

От 2012 г. до 2015 г. играе в Драматичния театър „Сава Огнянов“ в град Русе, където играе в постановките „Без зестра“ на Александър Островски, „Медея“ на Еврипид и „Службогонци“ на Иван Вазов. От 2015 г. е в трупата на Драматично-кукления театър „Константин Величков“ в град Пазарджик.

Пепеланов има участия в киното и телевизията, измежду които са „Още нещо за любовта“ и „Шменти Капели: Легендата“.

През 2021 г. играе Бабуля в мюзикъла „Таборът отива на небето“ на режисьора Николай Априлов.

Занимава се с озвучаване на филми и сериали от 2016 г. Озвучава в дублажните студия във войсоувър и нахсинхронните дублажи на Доли Медия Студио, Про Филмс и Саунд Сити Студио.

Участия в театъра 
 Театър „НАТФИЗ“
 „Добрият доктор“ от Нийл Саймън – постановка проф. Стефан Данаилов
 „Интимно в асансьора“ от Жерар Лозие – постановка проф. Стефан Данаилов
 „Както ви хареса“ на Уилям Шекспир – режисьор проф. Стефан Данаилов, превод Валери Петров

 Драматичен театър „Сава Огнянов“ – гр. Русе
 Вожеватов в „Без зестра“ от Александър Островски – режисьор Маргарита Мачева
 Вестителят в „Медея“ от Еврипид – режисьор Петър Денчев
 Жеко Хоров в „Службогонци“ от Иван Вазов – режисьор Пламен Панев
 „Коледунка-кратунка“ от Мая Дългъчева – режисьор Татяна Цветкова
 „Следобедни игри“ от Рома Майо – режисьор Боян Иванов

 Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – гр. Пазарджик
 „Албена“ от Йордан Йовков – режисьор Григор Антонов
 Маноло в „Големите момичета не плачат“ от Нийл Саймън – режисьор Михаил Петров
 Буле в „Не залагай на англичаните“ от Владимир Джурджевич – режисьор Владен Александров
 „Бутилка оцет“ (по мотиви от едноименната новела на Петко Симеонов)

Роли в озвучаването 
 Нахсинхронен дублаж
 „LEGO: Филмът 2“ – Зеления фенер, 2019
 „Playmobil: Филмът“ (дублаж на Андарта Студио), 2019
 „Бикът Фердинанд“ – Фердинанд, 2017
 „Бъгнатият Рон“, 2021
 „Господарка на злото 2“ – Други гласове, 2019
 „Лего Батман: Филмът“ – Комисар Джеймс Гордън, 2017
 „Шпионски бъркотии“ – Ланс Стърлинг, 2019
 „Щъркели“ – Дъгланд, 2016

 Войсоувър дублаж
 „Playmobil: Филмът“ (дублаж на Доли Медия Студио), 2019
 „Бейб“ (дублаж на Андарта Студио), 2022
 „Бейб в града“ (дублаж на Андарта Студио), 2022
 „Да живее Крал Джулиън!“, 2021
 „Зомбита“, 2018
 „Писма от Иво Джима“, 2021
 „Приключенията на мишката герой“, 2020
 „Шрек“, 2021
 „Шрек 2“, 2021

Източници 

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актьори